Friedrich Wilhelm Sigismund Viktor Prinz von Hessen (* 23. November 1893 in Frankfurt am Main; † 15. September 1916 in Cara Omer) war ein Enkel von Kaiser Friedrich III. und ein Prinz aus der Linie Hessen-Kassel des Hauses Hessen.

Familie 

Friedrich Wilhelm von Hessen wurde als erster Sohn von Prinz Friedrich Karl von Hessen-Kassel (1868–1940) und Hessen-Rumpenheim und Prinzessin Margarethe von Preußen (1872–1954) geboren. Seine Urgroßmutter mütterlicherseits war Königin Victoria von Großbritannien, seine Mutter war die jüngste Schwester von Kaiser Wilhelm II. Er hatte fünf jüngere Geschwister:
 Maximilian (1894–1914), gefallen in Belgien,
 Philipp (1896–1980),
 Wolfgang (1896–1989),
 Richard (1901–1969),
 Christoph (1901–1943), gefallen in Italien.

Leben 
Er besuchte zunächst das Goethe-Gymnasium in Frankfurt am Main und anschließend das Helmholtz-Gymnasium Potsdam. Anschließend besuchte er gemeinsam mit seinem Bruder Max 1909 bis 1912 die Hauptkadettenschule in Berlin-Lichterfelde. Danach setzte er seine militärische Ausbildung als Fähnrich an der Kriegsschule Hannover fort. Danach diente er als Leutnant beim Thüringischen Ulanen-Regiment Nr. 6.  Am Beginn des Ersten Weltkriegs wurde er mit seinem Regiment an der Westfront eingesetzt und rückte mit diesem in Frankreich ein. Bei Laval wurde er durch einen Schuss schwer verwundet. Die Kugel verletzte einen Arm und beide Lungenflügel. Nach der Genesung wurde er in einen Divisionsstab an die Ostfront versetzt. 1915 wurde er dort erneut verwundet. Prinz Friedrich Wilhelm von Hessen ist bei Cara Omer in Rumänien gefallen. Sein Bruder Wolfgang überführte den Sarg in die Heimat. Friedrich Wilhelm wurde auf Burg Kronberg beigesetzt.

Vorfahren

Literatur 
 Jonathan Petropoulos: Royals and the Reich. The Princes von Hessen in Nazi Germany. Oxford University Press 2006, ISBN 0-19-920377-6 
 Eckhart G. Franz: Das Haus Hessen. Eine europäische Familie. Kohlhammer, Stuttgart 2005, ISBN 3-17-018919-0.
 Eckhart G. Franz: Haus Hessen: biografisches Lexikon, Hessische Historische Kommission Darmstadt (Verlag) 2012, ISBN 978-3-88443-411-6, S. 182, Eintrag HK 88

Weblinks 
 Todesmeldung im deutschen Heeresbericht

Einzelnachweise 

Familienmitglied des Hauses Hessen (Linie Rumpenheim)
Leutnant (Preußen)
Person im Ersten Weltkrieg (Deutsches Reich)
Deutscher
Geboren 1893
Gestorben 1916
Mann